Nakładka

 w znaczeniu ogólnym
 przedmiot nakładany na inny przedmiot

 w technice
 element konstrukcyjny złącza
 część złącza ciesielskiego
 część broni strzeleckiej osłaniająca lufę
 nakładka ochronna imadła – zobacz imadło

 w informatyce
 fragment programu nakładkowego
 niepoprawna nazwa powłoki systemu operacyjnego
 potoczna nazwa programu rozszerzającego możliwości innego programu

 inne znaczenia
 w piłce nożnej: niebezpieczny faul 
 w poligrafii: składka nakładana na składkę podstawową